The Haunting puede estar referido o vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 The Haunting (película de 1963), película británica de terror psicológico, producida y dirigida por Robert Wise.
 The Haunting (película de 1999), película estadounidense dirigida por Jan de Bont, remake de la anterior película del año 1963.
 The Haunting in Connecticut, película estadounidense de terror psicológico del año 2009, producida por Gold Circle Films, y dirigida por Peter Cornwell.
 The Haunting in Georgia, película estadounidense de terror del año 2013, secuela del fim The Haunting in Connecticut.